Hrouda ist der Familienname von:
 Barthel Hrouda (1929–2009), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Petr Hrouda (* 1969), tschechischer Pilzkundler